Ayaviri puede referirse a:
 Ayaviri (Melgar), capital del distrito peruano de Ayaviri, provincia de Melgar, departamento de Puno.
 Ayaviri (Yauyos), capital del distrito peruano de Ayaviri, en la provincia de Yauyos, departamento de Lima.
 Prelatura de Ayaviri, prelatura territorial de la Iglesia Católica, que ocupa las provincias peruanas de Carabaya, Sandia y Melgar.